Foca (sous-marin) peut faire référence à:
 Foca, un sous-marin côtier italien  de la Regia Marina, lancé en 1908 et mis au rebut en 1918 ;
 Foca, un sous-marin mouilleur de mines italien, navire de tête de la classe Foca de la Regia Marina, lancé en 1937 et coulé en 1940 ;
 , un sous-marin d'attaque conventionnel , navire de tête de la classe Foca de la marine portugaise, lancé en 1917 et retiré du service en 1935.